Stefaniak – polskie nazwisko; pod koniec XX wieku w Polsce to nazwisko nosiło 13665 osób

osoby o nazwisku Stefaniak: 
 Ewa (Barbara) Sowińska z domu Stefaniak (1944-), polska polityk, lekarka
 Józef Stefaniak (1941-), polski hokeista, olimpijczyk
 Kazimierz Stefaniak (1920-1951), polsko-francuski piłkarz
 Krzysztof Stefaniak (1957-), polski strzelec, trener, medalista mistrzostw Europy, olimpijczyk z Moskwy w 1980
 Lech Stefaniak (1954-), generał dywizji Wojska Polskiego
 Ludwik Affa-Stefaniak (1910-1977), polonijny działacz młodzieżowy w Niemczech
 Mary Helen Stefaniak (właśc. Melissa Milich), amerykańska autorka chorwackiego pochodzenia
 Monika Stefaniak (1972-), polska aktorka
 Stanisław Stefaniak (1900-1986), major Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego
 (William) "Bill" (George) Stefaniak (1952-), australijski polityk LPA

Przypisy